Катарина Амалия Кристиана Луиза Баденская (; 13 июля 1776, Карлсруэ — 20 октября 1823, Брухзаль) — принцесса Баденская, сестра-двойняшка Каролины Баденской. Старшая сестра российской императрицы Елизаветы Алексеевны.

Биография 
Родилась в семье наследного принца Бадена Карла Людвига и его супруги Амалии Гессен-Дармштадтской. После вступления Александра I на престол вместе с родителями приехала в Санкт-Петербург, где по приглашению сестры и прожила до февраля 1814 года, за исключением поездки на родину в 1810 году. Занимала апартаменты третьего этажа северо-западного ризалита Зимнего дворца.

Живя в России, сильно увлеклась поручиком Кавалергардского полка, впоследствии камергером Петром Львовичем Давыдовым, но он женился на другой. Проект брака с эрцгерцогом Карлом Австрийским, которому покровительствовал русский двор, расстроился из-за противодействия Наполеона. Также не состоялся брак с герцогом Кентским, который пытался устроить Александр I.

Занималась благотворительностью, в 1812 году пожертвовала всё личное состояние, унаследованное от отца, в помощь пострадавшим от войны, постоянно заботилась о своих соотечественниках, попавших в плен в России.

По возвращении в 1814 году на родину она поселилась в замке у матери Амалии, где и скончалась в 1823 году.

Предки

Примечания

Литература 
 Русские портреты XVIII—XIX столетий. / Изд. Вел. кн. Николая Михайловича. — , 1906. — Т. I, вып IV. — № 143.
 Anna Schiener. Markgräfin Amalie von Baden (1754—1832). — Regensburg: Pustet, 2007. — S. 79—85. — ISBN 978-3-7917-2046-3,

Баденские принцессы
Дамы большого креста ордена Святой Екатерины